Coddington bezeichnet:

 C/1898 L1 (Coddington-Pauly), einen Kometen

Coddington ist der Familienname folgender Personen:
 Boyd Coddington (1944–2008), US-amerikanischer Autodesigner
 Deborah Coddington (* 1953), neuseeländische Journalistin und Politikerin
 Domico Coddington (* 1984), bermudischer Fußballspieler
 Edwin Foster Coddington (1870–1950), US-amerikanischer Astronom und Mathematiker
 John Coddington (* 1937), englischer Fußballspieler
 William Coddington (1601–1678), US-amerikanischer Politiker (Rhode Island)